Elbergen bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Emsbüren im Landkreis Emsland, Niedersachsen, siehe Elbergen 
 einen Ortsteil der Stadt Löningen im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen